Az 1961-es Tour de France volt a 48. francia körverseny. 1961. június 25-e és július 16-a között rendezték. Az amatőr versenyzőknek 1961-ben megrendezték a Tour de l’Avenir-t. André Darrigade nyerte hagyományosan az első szakaszt, immár ötödször.  Jacques Anquetil 1957-ben már megnyerte a Tour de France-t, utána betegség vagy fáradtság miatt nem tudott ismételni, ebben az évben újra ereje teljében versenyzett, az első gyorsaságit megnyerve átvette a vezetést. A második szakaszon Észak-Franciaországban a rossz időjárás miatt heten adták fel a versenyt. Strasbourg és Belfort között a Col de la Schlucht-on a holland csapatkapitány Albertus Geldermans bukott, kórházba került és fel kellett adnia a versenyt. Graziano Battistini a tizennegyedik szakaszon esett ki miután egy autó elütötte. A verseny történetében először végződött hegyi befutóval egy szakasz, a Superbagnères lett az első ilyen.

Guido Charlesi az utolsó szakaszon került a második helyre mindössze 2 másodperccel megelőzve Charly Gault.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France